Список игр, разработанных и изданных компанией Sierra Entertainment.

Изданные игры 
{| class="wikitable sortable"
! Игры|| Релиз|| Жанр
|-
| Skeet Shot || 1980 ||
|-
| Wizard and the Princess || 1980 ||
|-
| Mission Asteroid || 1980 ||
|-
| Mystery House || 1980 ||
|-
| Hi-Res Cribbage || 1980 ||
|-
| Jawbreaker ||  1980 ||
|-
| Crossfire ||  1981 ||
|-
| Laff Pack ||  1981 ||
|-
| Lunar Leeper ||  1981 ||
|-
| Softporn Adventure ||  1981 ||
|-
| Threshold ||  1981 ||
|-
| Ulysses and the Golden Fleece ||  1981 ||
|-
| Sabotage ||  1981 ||
|-
| CannonBall Blitz || 1982 ||
|-
| Cranston Manor || 1982 ||
|-
| Dragon’s Keep || 1982 ||
|-
| Frogger || 1982 ||
|-
| Time Zone || 1982 ||
|-
| Mouskattack || 1982 ||
|-
| Ultima II: The Revenge of the Enchantress || 1982 ||
|-
| Pest Patrol || 1982 ||
|-
| Marauder || 1982 ||
|-
| Apple Cider Spider || 1983 ||
|-
| The Dark Crystal || 1983 ||
|-
| B.C.'s Quest for Tires || 1983 ||
|-
| Bop-A-Bet || 1983 ||
|-
| Mine Shaft || 1983 ||
|-
| Mr. Cool || 1983 ||
|-
| Oil's Well || 1983 ||
|-
| Sammy Lightfoot || 1983 ||
|-
| Troll's Tale || 1983 ||
|-
| Ultima: Escape from Mt. Drash || 1983 ||
|-
| B.C. II: Grog's Revenge || 1984 ||
|-
| Donald Duck's Playground || 1984 ||
|-
| Gelfling Adventure || 1984 ||
|-
| King's Quest: Quest for the Crown || 1984 || Квест
|-
| Learning with FuzzyWOMP || 1984 ||
|-
| Mickey's Space Adventure || 1984 ||
|-
| Sierra Championship Boxing || 1984 ||
|-
| Winnie the Pooh in the Hundred Acre Wood || 1984 ||
|-
| Learning With the Leeper || 1984 ||
|-
| Wizard of ID's WizType || 1984 ||
|-
| King's Quest II: Romancing the Throne || 1985 || Квест
|-
| The Black Cauldron || 1986 || Квест
|-
| King's Quest III: To Heir Is Human || 1986 || Квест
|-
| Space Quest: The Sarien Encounter || 1986 || Квест
|-
| 3-D Helicopter Simulator || 1987 ||
|-
| Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards || 1987 || Квест
|-
| Police Quest: In Pursuit of the Death Angel || 1987 || Квест
|-
| Mixed-Up Mother Goose || 1987 ||
|-
| Space Quest II: Vohaul's Revenge || 1987 || Квест
|-
| Thexder || 1987 ||
|-
| Gold Rush! || 1988 ||
|-
| King's Quest IV: The Perils of Rosella || 1988 || Квест
|-
| Leisure Suit Larry Goes Looking for Love (in Several Wrong Places) || 1988 || Квест
|-
| Manhunter: New York || 1988 ||
|-
| Police Quest II: The Vengeance || 1988 || Квест
|-
| Silpheed || 1988 ||
|-
| Codename: ICEMAN || 1989 ||
|-
| The Colonel's Bequest || 1989 || Квест
|-
| Hero's Quest: So You Want to Be a Hero || 1989 || Квест
|-
| Hoyle's Official Book of Games: Volume 1 || 1989 ||
|-
| Leisure Suit Larry 3: Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals || 1989 || Квест
|-
| Manhunter 2: San Francisco || 1989 || Adventure
|-
| Quest for Glory I: So You Want to Be a Hero || 1989 || Квест
|-
| Space Quest III: The Pirates of Pestulon || 1989 || Квест
|-
| Conquests of Camelot: The Search for the Grail || 1990 || Adventure
|-
| Fire Hawk: Thexder The Second Contact || 1990 ||
|-
| Hoyle's Official Book of Games: Volume 2 || 1990
|-
| King’s Quest: Quest for the Crown (SCI remake) || 1990 || Квест
|-
| King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder! || 1990 || Квест
|-
| Oil’s Well (ремейк) || 1990 ||
|-
| Quest for Glory II: Trial by Fire || 1990 || Квест / RPG
|-
| Red Baron || 1990
|-
| Rise of the Dragon || 1990 || Adventure
|-
| Sorcerian || 1990 ||
|-
| Zeliard || 1990 || Аркада / Платформер
|-
| The Adventures of Willy Beamish || 1991 || Adventure
|-
| Castle of Dr. Brain || 1991 || Adventure / Logic
|-
| Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood || 1991 ||
|-
| EcoQuest: The Search for Cetus || 1991 || Квест
|-
| Gobliiins || 1991 || Квест
|-
| Heart of China || 1991 || Adventure
|-
| Hoyle's Official Book of Games: Volume 3 || 1991 ||
|-
| Jones in the Fast Lane || 1991 || Стратегия / Logic / Симулятор
|-
| Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards (SCI ремейк) || 1991 || Квест
|-
| Leisure Suit Larry 5: Passionate Patti Does a Little Undercover Work || 1991 || Квест
|-
| Mixed-Up Fairy Tales || 1991 ||
|-
| Nova 9: Return of Gir Draxon || 1991 ||
|-
| Police Quest III: The Kindred || 1991 || Квест
|-
| Mixed-Up Mother Goose (SCI ремейк) || 1991 ||
|-
| Space Quest: The Sarien Encounter (SCI ремейк) || 1991 || Квест
|-
| Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers || 1991 || Квест
|-
| Stellar 7 (remake of 1982 non-Sierra version) || 1991 ||
|-
| Aces of the Pacific || 1992 ||
|-
| Air Bucks || 1992 ||
|-
| Caesar || 1992 || Стратегия / Градостроительный симулятор
|-
| The Dagger of Amon Ra || 1992 ||
|-
| The Even More Incredible Machine || 1992 ||
|-
| Front Page Sports Football || 1992 ||
|-
| Gobliiins 2: The Prince Buffoon || 1992 || Квест
|-
| The Incredible Machine || 1992 ||
|-
| The Island of Dr. Brain || 1992 ||
|-
| King's Quest VI: Heir Today, Gone Tomorrow || 1992 || Квест
|-
| Mega Math || 1992 ||
|-
| Police Quest: In Pursuit of the Death Angel (SCI Remake) || 1992 || Квест
|-
| Quarky & Quaysoo's Turbo Science || 1992 ||
|-
| Quest for Glory: So You Want to Be a Hero (SCI Remake) || 1992 || Квест
|-
| Quest for Glory III: Wages of War || 1992 || Квест
|-
| Red Baron: Mission Builder || 1992 ||
|-
| Shadow of Yserbius || 1992 ||
|-
| Take a Break! Crosswords || 1992 ||
|-
| WWII: 1946 || 1992 ||
|-
| Crazy Nick's Picks - King Graham's Board Game Challenge || 1993 ||
|-
| Aces Over Europe || 1993 ||
|-
| Raymond E. Feist’s Betrayal at Krondor || 1993 ||
|-
| Police Quest IV: Open Season || 1993 || Квест
|-
| Detroit || 1993 ||
|-
| EcoQuest 2: Lost Secret of the Rainforest || 1993 || Квест
|-
| Fates of Twinion || 1993 ||
|-
| Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist || 1993 || Квест
|-
| Gabriel Knight: Sins of the Fathers || 1993 || Квест
|-
| Goblins Quest 3 || 1993 || Квест
|-
| Inca || 1993 || Квест
|-
| Inca II: Nations of Immortality || 1993 || Квест
|-
| Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out! || 1993 || Квест
|-
| Lost in Time || 1993 || Квест
|-
| Pepper's Adventures in Time || 1993 || Квест
|-
| The Prophecy || 1993 || Квест
|-
| Quest for Glory IV: Shadows of Darkness || 1993 || Квест
|-
| Sid & Al's Incredible Toons || 1993 ||
|-
| Slater & Charlie Go Camping || 1993 ||
|-
| Space Quest V: Roger Wilco in the Next Mutation || 1993 || Квест
|-
| Take a Break! Pinball || 1993 ||
|-
| Yobi's Basic Spelling Tricks || 1993 ||
|-
| Aces of the Deep || 1994 ||
|-
| Alien Legacy || 1994 ||
|-
| Battle Bugs || 1994 ||
|-
| Front Page Sports: Baseball '94 || 1994 ||
|-
| The Incredible Machine 2 || 1994 ||
|-
| The Incredible Toon Machine || 1994 ||
|-
| Lode Runner: The Legend Returns || 1994 ||
|-
| Lords of the Realm || 1994 || RTS / Пошаговая стратегия
|-
| Metaltech: Earthsiege || 1994 ||
|-
| NASCAR Racing || 1994 ||
|-
| Outpost || 1994 ||
|-
| The Bizarre Adventures of Woodruff and the Schnibble || 1994 || Квест
|-
| Playtoons 1: Uncle Urchibald || 1994 ||
|-
| Playtoons 2: The Case of the Counterfeit Collaborator || 1994 ||
|-
| King's Quest VII: The Princeless Bride || 1994 || Квест
|-
| 3-D Ultra Pinball || 1995 ||
|-
| Aces of the Deep Expansion Disk || 1995 ||
|-
| Conqueror: A.D. 1086 || 1995 ||
|-
| Daryl F. Gates' Police Quest: SWAT || 1995 ||
|-
| Front Page Sports: Football Pro '96 Season || 1995 ||
|-
| Gabriel Knight 2: The Beast Within || 1995 || Квест
|-
| The Incredible Machine 3.0 || 1995 ||
|-
| The Last Dynasty || 1995 ||
|-
| Lode Runner Online: Mad Monks' Revenge || 1995 ||
|-
| The Lost Mind of Dr. Brain || 1995 ||
|-
| Metaltech: Battledrome || 1995 ||
|-
| Metaltech: Earthsiege — Expansion Pack || 1995 ||
|-
| NASCAR Track Pack || 1995 ||
|-
| Phantasmagoria || 1995 || Квест
|-
| Playtoons 3: The Secret of the Castle || 1995 ||
|-
| Playtoons 4: The Mandarin Prince || 1995 ||
|-
| Playtoons 5: The Stone of Wakan || 1995 ||
|-
| Shivers || 1995 || Adventure / Logic
|-
| Space Quest 6: The Spinal Frontier || 1995 || Квест
|-
| Thexder 95 || 1995 ||
|-
| Torin's Passage || 1995 || Квест
|-
| Trophy Bass || 1995 ||
|-
| You Don't Know Jack || 1995 ||
|-
| 3-D Ultra Pinball: Creep Night || 1996 ||
|-
| Birthright - The Gorgon's Alliance || 1996 ||
|-
| Caesar II || 1996 || Стратегия / Градостроительный симулятор
|-
| CART Racing || 1996 ||
|-
| CyberGladiators || 1996 ||
|-
| Earthsiege 2 || 1996 ||
|-
| Fast Attack: High Tech Submarine Warfare || 1996 ||
|-
| Flight || 1996 ||
|-
| Front Page Sports: Trophy Bass 2 || 1996 ||
|-
| Hoyle Bridge || 1996 ||
|-
| Hoyle Children's Collection || 1996 ||
|-
| Hoyle Solitaire || 1996 ||
|-
| Hunter Hunted || 1996 || Аркада / Платформер
|-
| IndyCar Racing II || 1996 ||
|-
| Leisure Suit Larry 7: Love for Sail! || 1996 || Квест
|-
| Lighthouse: The Dark Being || 1996 || Adventure / Logic / Головоломка
|-
| Lords of the Realm II || 1996 || RTS / Пошаговая стратегия
|-
| MissionForce: Cyberstorm || 1996 || Экономическая стратегия
|-
| NASCAR Racing 2 || 1996 || Гоночный симулятор / Спортивный симулятор
|-
| Phantasmagoria: A Puzzle of Flesh || 1996 || Интерактивное кино / Квест
|-
| Power Chess || 1996 ||
|-
| RAMA || 1996 ||
|-
| The Realm Online || 1996 ||
|-
| The Rise & Rule of Ancient Empires || 1996 ||
|-
| Robert E. Lee: Civil War General || 1996 ||
|-
| Silent Thunder || 1996 ||
|-
| Space Bucks || 1996 ||
|-
| Stay Tooned! || 1996 ||
|-
| The Time Warp of Dr. Brain || 1996 ||
|-
| Total Meltdown || 1996 ||
|-
| Urban Runner || 1996 ||
|-
| You Don't Know Jack XL (X-Tra Large) || 1996 ||
|-
| 3-D Ultra Minigolf || 1997 ||
|-
| 3-D Ultra Pinball: The Lost Continent || 1997 ||
|-
| Betrayal in Antara || 1997 ||
|-
| Front Page Sports: Baseball Pro '98 || 1997 ||
|-
| Front Page Sports: Golf || 1997 ||
|-
| Front Page Sports: Trophy Rivers || 1997 ||
|-
| Grant - Lee - Sherman: Civil War 2: Generals || 1997 ||
|-
| Diablo: Hellfire || 1997 ||
|-
| Hoyle Poker || 1997 ||
|-
| Lords of Magic || 1997 ||
|-
| Lords of the Realm II: Siege Pack || 1997 || RTS / Пошаговая стратегия
|-
| NASCAR Grand National Series Expansion Pack || 1997 || Гоночный симулятор / Спортивный симулятор
|-
| Outpost 2: Divided Destiny || 1997 || RTS
|-
| The Realm || 1997 || Adventure / RPG
|-
| Red Baron II || 1997 ||
|-
| Shivers 2: Harvest of Souls || 1997 || Adventure / Logic
|-
| SODA Off-Road Racing || 1997 ||
|-
| You Don't Know Jack: Volume 3 || 1997 ||
|-
| 3-D Ultra NASCAR Pinball || 1998 ||
|-
| After Dark Games || 1998 || Аркада / Пасьянс / Logic / Головоломка
|-
| Caesar III || 1998 || Стратегия / Градостроительный симулятор
|-
| Cyberstorm 2: Corporate Wars || 1998 || Экономическая стратегия / RTS
|-
| Dr. Brain Thinking Games: IQ Adventure || 1998 ||
|-
| Dr. Brain Thinking Games: Puzzle Madness || 1998 ||
|-
| Driver's Education '98 || 1998 || Автосимулятор
|-
| Grand Prix Legends || 1998 ||
|-
| Half-Life || 1998 || Action / Shooter
|-
| Head Rush || 1998 ||
|-
| Hoyle Board Games || 1998 ||
|-
| Leisure Suit Larry's Casino || 1998 ||
|-
| Lords of Magic: Legends of Urak || 1998 || Стратегия
|-
| Police Quest: SWAT 2 || 1998 || RTS / Tactical
|-
| Pro Pilot '99 || 1998 ||
|-
| Quest for Glory V: Dragon Fire || 1998 || Квест / RPG
|-
| Raymond E. Feist’s Return to Krondor || 1998 || Adventure / RPG
|-
| Red Baron 3-D || 1998 ||
|-
| Starsiege || 1998 || Симулятор
|-
| Starsiege: Tribes || 1998 || Action / Shooter
|-
| Ultimate Soccer Manager 98 || 1998 ||
|-
| Viper Racing || 1998 ||
|-
| You Don't Know Jack: The Irreverent Collection || 1998 ||
|-
| You Don't Know Jack: Volume 4: The Ride || 1998 ||
|-
| 3-D Ultra Pinball: Thrill Ride || 1999 ||
|-
| 3D Ultra Radio Control Racers || 1999 ||
|-
| Austin Powers: Operation Trivia || 1999 ||
|-
| Curse You! Red Baron || 1999 ||
|-
| Field & Stream: Trophy Bass 3D || 1999 || Спортивный симулятор
|-
| Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned || 1999 || Adventure
|-
| Half-Life: Adrenaline Pack || 1999 ||
|-
| Half-Life: Initial Encounter || 1999 ||
|-
| Half-Life: Opposing Force || 1999 || Action / Shooter
|-
| Half-Life: Uplink || 1999 ||
|-
| Homeworld || 1999 || RTS
|-
| Hoyle Card Games || 1999 ||
|-
| Hoyle Backgammon and Cribbage || 1999 ||
|-
| NASCAR Craftsman Truck Series Racing || 1999 || Гоночный симулятор / Спортивный симулятор
|-
| NASCAR Racing - 1999 Edition || 1999 || Гоночный симулятор / Спортивный симулятор
|-
| NASCAR Racing 3 || 1999 || Гоночный симулятор / Спортивный симулятор
|-
| Pharaoh || 1999 || Стратегия / Градостроительный симулятор
|-
| SWAT 3: Close Quarters Battle || 1999 || Action / Tactical Shooter
|-
| Team Fortress Classic || 1999 || Action / Shooter
|-
| You Don't Know Jack: Offline || 1999 ||
|-
| 3-D Ultra Lionel Train Town Deluxe || 2000 || Logic / Головоломка
|-
| Cleopatra: Queen of the Nile || 2000 || Стратегия / Градостроительный симулятор
|-
| Field & Stream: Trophy Bass 4 || 2000 || Спортивный симулятор
|-
| Field & Stream: Trophy Buck 'n Bass 2 || 2000 || Спортивный симулятор
|-
| Field & Stream: Trophy Hunting 4 || 2000 || Спортивный симулятор
|-
| Ground Control || 2000 || RTS
|-
| Ground Control: Dark Conspiracy || 2000 || RTS
|-
| Gunman Chronicles || 2000 || Action / Shooter
|-
| Half-Life: Counter-Strike || 2000 || Action / Tactical Shooter
|-
| Homeworld: Cataclysm || 2000 || RTS
|-
| Hoyle Casino || 2000 ||
|-
| Maximum Pool || 2000 || Спортивный симулятор (Бильярд)
|-
| NASCAR Acceleration Pack || 2000 || Гоночный симулятор / Спортивный симулятор
|-
| NASCAR Racing 3 || 2000 || Гоночный симулятор / Спортивный симулятор
|-
| PGA Championship Golf 2000 || 2000 || Спортивный симулятор (Гольф)
|-
| Professional Bull Rider 2 || 2000 || Аркада / Спортивный симулятор
|-
| RC Racers II || 2000 ||
|-
| Return of the Incredible Machine: Contraptions || 2000 || Logic / Головоломка
|-
| Viper Racing || 2000 ||
|-
| You Don't Know Jack: 5th Dementia || 2000 || Logic
|-
| You Don't Know Jack: Louder! Faster! Funnier! || 2000 || Logic
|-
| Zeus: Master of Olympus || 2000 || Стратегия / Градостроительный симулятор
|-Empire Earth || 2001 || Стратегия
| Poseidon: Master of Atlantis || 2001 || Стратегия / Градостроительный симулятор
|-
| Field & Stream: Trophy Hunting 5 || 2001 || Спортивный симулятор
|-
| NASCAR Racing 4 || 2001 || Гоночный симулятор / Спортивный симулятор
|-
| Half-life: Blue Shift || 2001 || Action/Shooter
|-
| Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura || 2001 || RPG
|-
| Casino Empire || 2002 || Экономическая стратегия / RTS
|-
| Tribes: Aerial Assault || 2002 || Action / Shooter
|-
| Emperor: Rise of the Middle Kingdom || 2002 || Стратегия / Градостроительный симулятор
|-
| Hoyle Casino Empire || 2002 || Стратегия / RTS
|-
| No One Lives Forever 2: A Spy In H.A.R.M.'s Way || 2002 || Action / Shooter
|-
| Metal Arms: Glitch in the System || 2003 ||
|-
| Homeworld 2 || 2003 || RTS
|-
| Contract J.A.C.K. || 2003 || Action / Shooter
|-
| Hoyle Majestic Chess || 2003 || Logic (Chess)
|-
| Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude || 2004 || Аркада
|-
| Lords of the Realm III || 2004 || RTS
|-
| Evil Genius || 2004 || Экономическая стратегия / RTS
|-
| Tribes Vengeance || 2004 || Action / Shooter
|-
| SWAT 4 || 2005 || Action / Tactical Shooter

|-Scarface The World Is Yours|| 2006 || Action Action

| Eragon || 2006 || Action
|-
| SWAT 4: The Stetchkov Syndicate || 2006 || Action / Tactical Shooter
|-
| Caesar IV || 2006 || Стратегия / Градостроительный симулятор
|-
| F.E.A.R. Extraction Point || 2006 || Action / Shooter
|-
| The Legend of Spyro: A New Beginning || 2006 || Action / Платформер
|-
| The Legend of Spyro: The Eternal Night || 2007 || Action / Платформер
|-
| World in Conflict || 2007 || RTS / Стратегия
|-
| Timeshift || 2007 || Action / Shooter
|-
| F.E.A.R. Perseus Mandate || 2007 || Action / Shooter
|-
| The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon || 2008 || Action / Платформер
|}

 Серии игр 
 3-D Ultra Pinball City Building Series Conquests Dr. Brain EcoQuest Field & Stream Front Page Sports Baseball Front Page Sports Football Gabriel Knight Goblins Hoyle's Games The Incredible Machine King’s Quest Laura Bow Leisure Suit Larry Lords of the Realm Manhunter No One Lives Forever Outpost Police Quest Phantasmagoria Quest for Glory (изначально Hero’s Quest)
 Shivers Space Quest SWAT Не выпущенные игры 
 Leisure Suit Larry 4 Leisure Suit Larry 8: Lust in Space Space Quest VII: Return to Roman Numerals''

Источники 
Список игр Sierra Entertainment на сайте MobyGames

Sierra